Корюкина — значения:

Топоним 
 Корюкина — деревня, Белозерский район, Курганская область, Россия.

Фамилия 
 Корюкина, Ирина Петровна (1953—2020) — российский педиатр, ректор Пермской государственной медицинской академии.